Василий Петрович Иванов: Иванов, Василий (Харлампий) Петрович (1910—2002) — советский спортсмен (хоккей, футбол), судья, спортивный организатор, общественный деятель.
 Иванов, Василий Петрович (1912 — ?) — советский футболист.
 Иванов, Василий Петрович (1935—1985) — советский футболист.